Jezioro Dzikowo – polodowcowe jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo, oddalone 3 km od wsi Dzikowo w Kotlinie Toruńskiej.

Powierzchnia jeziora to 7 hektarów, średnia głębokość wynosi 2 metry a maksymalna 18 metrów. Zamieszkiwane jest przez następujące gatunki ryb: Karp, Okoń, Węgorz, Leszcz, Płoć, Szczupak, Wzdręga, Tołpyga, Sandacz, Amur biały, Karaś srebrzysty, Lin. Na jeziorze obowiązuje zakaz korzystania ze środków pływających.

Przypisy 

Jeziora w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej
Jeziora w powiecie toruńskim